Łada Nova (Lada Nova) – nazwa pod którą na rynkach europejskich sprzedawane były następujące samochody:
 Łada 2105
 Łada 2104
 Łada 2107

Nova